A Segunda División 1990–91-es szezonja volt a bajnokság hatvanadik kiírása. A bajnokságban 20 csapat vett részt, a győztes az Albacete Balompié lett.

Végeredmény

1 Az Orihuelát kizárták a játékosokkal szemben felhalmozott tartozások miatt. Helyére a Barcelona Atlètic került.

Rájátszás

Segunda División szezonok
Spanyol 2
Spanyol 2